Colonia las Flores kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia las Flores, Chinampa de Gorostiza, ort, 
 Colonia las Flores, Morelos, ort, Xochitepec, 
 Colonia las Flores, Tlalixcoyan, ort, 
 Colonia las Flores, Puebla, ort, Guadalupe, 
 Colonia las Flores, Oaxaca, ort, Eloxochitlán de Flores Magón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar